Le mot curry désigne un mélange d'épices d'origine indienne mais il désigne également :
Le curry, un plat assaisonné au curry ;
Le curcuma en Nouvelle-Calédonie.

 Andrew Curry (1972-), acteur américain ;
 Ann Curry (1956-), journaliste américaine ;
 Brooks Curry (2001-), nageur américain ;
 Bruce Curry (1956-), boxeur américain, frère du boxeur Donald Curry ;
 Christina Curry (1990-), top model néerlandais ;
 Dell Curry (1964-), basketteur américain (père de Stephen et Seth Curry) ;
 Donald Curry, baron Curry de Kirkharle (1944-), agriculteur et homme d'affaires britannique, membre de la Chambre des lords.
 Donald Curry (1961-), boxeur américain, frère du boxeur Bruce Curry ;
 Eddy Curry (1982-), joueur professionnel de basket-ball ;
 George Law Curry (1820-1878), homme politique américain ;
 Haskell Curry (1900-1982), mathématicien américain ;
 JamesOn Curry (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Joan Curry (1918-), joueuse de squash et de tennis anglaise ;
 
 John Curry (1949-1994), patineur britannique ;
 John Curry (1984-), joueur de hockey sur glace ;
 John Steuart Curry (1897-1946), peintre américain ;
 Mark Curry :
 Mark Curry (1964-), acteur américain ;
 Mark Curry (1961-), acteur britannique ;
 Mark Curry, chanteur de rock américain ;
 Michael Curry (1968-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Ramel Curry (1980-), joueur américain de basket-ball ;
 Ron Curry (1970-2018), joueur américain de basket-ball ;
 Scott Curry (1988-), joueur néo-zélandais de rugby à sept ;
 Seth Curry (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Stephen Curry (1988-), joueur américain de basket-ball ;
 Tim Curry (1946-), acteur britannique.

Voir aussi
 Le kaloupilé, aussi nommée curry-leaf, est un arbre originaire d'Asie du Sud-Est dont on peut utiliser les feuilles comme épices à la manière du laurier-sauce.

Homonymie de patronyme